Барио де Сан Хуан има више значења:

 Барио де Сан Хуан (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Испантепек Нијевес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Сан Хуан Лачигаља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Сан Хуан (Тотолтепек де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику